Acsm Agam S.p.A. è una società per azioni italiana che opera nel settore delle utilities, frutto dell'aggregazione delle utilities di Monza, Como, Lecco, Sondrio, Varese.

Acsm Agam ha organizzato le proprie attività in quattro linee di business: Reti (distribuzione idrica e gas), Vendita (vendita luce e gas), Ambiente (igiene urbana e termovalorizzazione dei rifiuti), Innovazione (tecnologie, teleriscaldamento, efficientamento e smart city).

È quotata alla Borsa Italiana nell'MTA.

Storia
L'azienda è il frutto della fusione fra la comasca Acsm e la monzese Agam. La fusione è operativa dal 1º gennaio 2009.

In seguIto agli accordi raggiunti a gennaio 2018 tra Acsm-Agam, A2A, Aevv, Lario reti holding, Acel service, Aspem Varese e Lario reti gas con l'obiettivo di realizzare la nuova multiutility lombarda, con l'aggregazione di società che erogano i servizi ai cittadini quali luce e gas, il 1º luglio 2018 è avvenuta la fusione per incorporazione in Acsm-Agam (di cui A2A detiene il 24%) di Aspem Varese (A2A al 90%), Azienda Energetica Valtellina e Valchiavenna (A2A al 9,4%), Acel service, Aevv Energie e Lario Reti Gas.

Consiglio d'Amministrazione
Presidente: Marco Canzi
Vicepresidente: Nicoletta Molinari e Paolo Giuseppe Busnelli
Amministratore delegato: Paolo Soldani
Consigliere: Annamaria Arcudi
Consigliere: Maria Ester Benigni
Consigliere: Paola Musile Tanzi
Consigliere: Edoardo Iacopozzi
Consigliere: Roberta Marabese
Consigliere: Claudia Mensi
Consigliere: Maria Angela Nardone
Consigliere: Pietro Scibona
Consigliere: Pierpaolo Florian

In carica sino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023.

Azionariato 
Dal 1º luglio 2018 l'azionariato comunicato alla Consob è il seguente:
 A2A S.p.A.: 41,34%
 Lario Reti Holding S.p.A.: 23,93%
 Comune di Monza: 10,53%
 Comune di Como: 9,61%
 Comune di Sondrio: 3,30%
 Comune di Varese: 1,29%
 Flottante: 10,00%

Principali Partecipazioni
Enerxenia S.p.A - 87.92%
EnerCalor S.r.l. - Como - 100%
 Acel Energie - Lecco - 100%
Serenissima Gas S.p.A. - Como - 71.44%
Comocalor S.p.A. - Como - 51%
Acsm-Agam reti gas-acqua - Como-Monza - 100%

Dati societari
Ragione Sociale: Acsm-Agam S.p.A.
Sede amministrativa: Via Stazzi, 2 - 22100 Como
Sede legale: Via Canova 3 - 20900 Monza
Partita Iva - codice fiscale e Registro Imprese (MB): 07063880962

Note

Collegamenti esterni
 

Produttori italiani di energia elettrica
Distributori di gas italiani